Plaats in Indonesië
 Sodong (Saketi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sodong (Tigaraksa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Sodong (Wonotunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java